B2, B02, B.II, B.2 ali B-2 je lahko oznaka za:

 Avro Vulcan B.2, različica britanskega bombnika
 B2, format papirja po standardu ISO 216 (500×707 mm)
 Northrop B-2, ameriški bombnik
 vitamin B2 (riboflavin)